Königliche Marine steht für:

 Royal Australian Navy, Australien
 Kongelige Danske Marine, Dänemark
 Royal Navy, Vereinigtes Königreich
 Regia Marina, Italien, siehe Marina Militare #Geschichte 
 Royal Canadian Navy, Kanada
 Koninklijke Marine, Niederlande
 Royal New Zealand Navy, Neuseeland
 Norwegische Marine, Norwegen
 Kungliga flottan, Schweden, siehe Schwedische Marine #Geschichte
 Thailändische Marine, Thailand

Siehe auch:
 Royal Marine